OBX — основной фондовый индекс Фондовой биржи Осло. В индекс включается 25 наиболее ликвидных акций, представленных на бирже. Индекс начал рассчитываться в 2003 году на уровне 100 пунктов.

База расчёта индекса 
По состоянию на 24 августа 2016 года индекс составляли следующие компании:

Примечания

Ссылки 
 Информация об индексе OBX на сайте фондовой биржи Осло

Европейские фондовые индексы
Экономика Норвегии